Atherley ist der Familienname folgender Personen:

 Michelle Atherley (* 1995), US-amerikanische Siebenkämpferin
 Robert Atherley (1878–1963), englischer Fußballspieler